Japan Women’s Open Tennis 2019, właśc. Hana- Cupid Japan Women’s Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2019 z cyklu Japan Women’s Open Tennis rozgrywany w dniach 9–15 września 2019 roku w Hiroszimie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich. W grze pojedynczej triumfowała Nao Hibino, która w finale pokonała Misaki Doi. Później obie panie połączyły siły, by w finale gry podwójnej pokonać parę Christina McHale–Walerija Sawinych. Tym samym Hibino została podwójną mistrzynią turnieju.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w Japonii